Las ventas hace referencia a varios artículos:

 Las Ventas, plaza de toros en Madrid (España)
 Las Ventas, pedanía del municipio Cervera del Río Alhama (La Rioja, España)
 Las Ventas, municipio de la provincia de Castellón (España)